

Sciences et techniques 
 Le cercle de Mohr est une représentation graphique bidimensionnelle des états de contrainte, proposée par Christian Otto Mohr.
 Le tricercle de Mohr, ou arbelos, est une figure géométrique étudiée d'abord par Archimède puis par Georg Mohr.
 Le sel de Mohr est un solide ionique contenant du fer, utilisé en chimie. Il porte le nom du chimiste Karl Friedrich Mohr.
 (2971) Mohr est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur de Josef M. Mohr.

Patronyme 

 Charles Theodor Mohr (1824-1901), botaniste allemand ;
 Christian Otto Mohr (1835–1918), ingénieur mécanicien allemand, inventeur du cercle de Mohr (représentation utilisée en mécanique des milieux continus) ;
 Ernst Max Mohr (1910-1989), mathématicien allemand ;
 Georg Mohr (1640-1697), mathématicien danois ;
 Heidi Mohr (1967-2019), footballeuse allemande ;
 Jean Mohr (1925-2018), photographe suisse ;
 Jean-Baptiste Mohr (1823-1891), corniste et compositeur français ;
 Johan Maurits Mohr (1716-1775), missionnaire et astronome hollandais ;
 Josef M. Mohr (1901-1979), astronome tchécoslovaque, professeur à l'université Charles de Prague et fondateur de l'astronomie stellaire moderne en Tchécoslovaquie ;
 Joseph Mohr (1792-1848), prêtre catholique compositeur autrichien ;
 Karl Friedrich Mohr (1806-1879), chimiste allemand ;
 Kurt Mohr (1921-2007), journaliste musical franco-suisse ;
 Martin Mohr (1788-1865), homme politique hessois ;
 Nikolaj Mohr [1742-1790), naturaliste et linguiste féroïen ;
 Roger Mohr (1947-), chercheur français ;
 Stefan Mohr (1967- ), joueur d'échecs allemand ;
 Vanessa Mohr (1995- ), nageuse sud-africaine.

Toponyme 

 la rivière Mohr, un affluent de l'Outaouais, s'écoulant dans la municipalité de Pontiac, dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, dans l'Outaouais (Québec, Canada) ;
 l'île Mohr, une île de la rivière des Outaouais, dans la municipalité de Pontiac, dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, dans l'Outaouais (Québec, Canada).

Notes et références 

Patronyme lorrain